Bassogigas är ett släkte av fiskar. Bassogigas ingår i familjen Ophidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Bassogigas

en:Bassogigas gillii
nl:Bassogigas gillii
zh:吉氏大淵鼬鳚